Острожок — многозначное слово.
 Острожок — небольшое укрепление (маленький  острог) в старину, а также название селений в Камчатке, состоящее из одной или нескольких земляных юрт и из балаганов.
 Острожок — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. 
 Острожок — село в Барановском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Великий Острожок
 Малый Острожок